James Burke kan syfta på:

* James Burke (gangster)
 James Burke (skådespelare)
 James Lee Burke